Authorization for Use of Military Force steht für:
 Authorization for Use of Military Force Against Terrorists, ein Bundesgesetz in den Vereinigten Staaten zur Verwendung der Streitkräfte gegen Terroristen
 Authorization for Use of Military Force Against Iraq Resolution of 200, ein Bundesgesetz in den Vereinigten Staaten zur Vorbereitung einer Invasion in den Irak